Les Copains d'abord peut désigner :

Musique

Chanson 

 Les Copains d'abord, chanson de Georges Brassens sortie en 1964.

Album 

 Les Copains d'abord, album de Georges Brassens sorti en 1964 ;
 Les Copains d'abord, album des Haricots rouges sorti en 1995.

Cinéma 
 Les Copains d'abord (The Big Chill), film américain de Lawrence Kasdan sorti en 1983 ;
 , film japonais de Yasuo Furuhata sorti en 1989.

Télévision 

 Les Copains d'abord, téléfilm français de Gérard Marx sorti en 2005.
 Les Copains d'abord, émission musicale en public réalisée par Morgane Production pour France 2.
 Les Copains d’abord, série télévisée créée en 2020.